Деж () — місто на заході Румунії, у повіті Клуж
 Деж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара